Макс Свенссон (; 19 июня 1998, Теоматорп, Швеция) — шведский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Виллем II».

Клубная карьера 
Свенссон — воспитанник клуба «Хельсингборг». 16 июля 2016 года в матче против «Сундсвалля» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. По итогам сезона клуб вылетел из элиты, после этого Свенссон начал получать больше шансов в стартовом составе. 17 апреля 2017 года в матче против «Ефле» он дебютировал в Суперэттан. 1 мая в поединке против «Дегерфорс» Макс забил свой первый гол за «Хельсингборг».

13 июля 2021 года перешёл в нидерландский «Виллем II», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Швеции Свенссон принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Грузии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Виллем II»